Algeciras (Colombia), een gemeente in Colombia
Algeciras, een gemeente in de Spaanse provincie Cádiz
Taifa Algeciras, een voormalig emiraat in Al-Andalus (Spanje)
Algeciras CF, een voetbalclub uit de stad Algeciras